Eaten Back to Life () — дебютный студийный альбом американской брутал дэт-метал-группы Cannibal Corpse, был выпущен 17 августа 1990 года на лейбле Metal Blade Records.

Из-за своей обложки альбом был запрещён в Германии (цензурная версия продавалась, запрет на оригинал был снят лишь в июне 2006 года) и ряде других стран.

Список композиций

Участники записи 
Cannibal Corpse
 Крис Барнс — вокал, лирика
 Боб Русэй — гитара
 Джек Оуэн — гитара
 Алекс Уэбстер — бас-гитара
 Пол Мазуркевич — ударные

Приглашенные музыканты
 Глен Бентон — бэк-вокал «Mangled» & «A Skull Full of Maggots»
 Фрэнсис Говард — бэк-вокал «Mangled» & «A Skull Full of Maggots»

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 

Дебютные альбомы 1990 года
Альбомы Cannibal Corpse
Альбомы Metal Blade Records
Альбомы, спродюсированные Скоттом Бёрнсом